Коньга:

Коньга (приток Чузика) — река в Томской области.
Коньга (приток Немды) — река в Кировской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл.
Коньга – ерик в Трусовском районе города Астрахани.